Trindborgen kan avse:

Trindborgen, Brandalsund – en fornborg i Södertälje kommun
Trindborgen, Öland – en fornborg i Borgholms kommun.